Referendum w Polsce w 1987 roku – referendum ogólnokrajowe przeprowadzone 29 listopada 1987. Głosujący odpowiedzieli w nim na pytania dotyczące tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej oraz „głębokiej demokratyzacji życia politycznego”.

Podstawą do przeprowadzenia referendum była przyjęta przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pół roku wcześniej Ustawa o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 r. ().

Według oficjalnych danych w referendum wzięło udział 67,32% uprawnionych i była to najniższa frekwencja w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na pierwsze pytanie „TAK” odpowiedziało 66,04% głosujących, a na drugie – 69,03%. Ustawa przewidywała jednak konieczność udzielenia odpowiedzi pozytywnej na dane pytanie przez ponad połowę uprawnionych do głosowania – warunku tego nie spełniono, gdyż na pierwsze pytanie „TAK” odpowiedziało 44,28% uprawnionych, a na drugie – 46,29%. Wynik referendum nie był zatem wiążący.

Pytania

Kalendarz czynności 
Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem referendum uchwaliła 16 października 1987 Rada Państwa:
 do 26 października 1987 – powołanie Centralnej Komisji do Spraw Referendum;
 do 30 października 1987 – powołanie wojewódzkich komisji do spraw referendum i komisji stopnia podstawowego;
 do 7 listopada 1987 – 
 – podanie do publicznej wiadomości granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum, 
 – powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
 do 9 listopada 1987 – sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
 do 13 listopada 1987 – przesłanie spisów przewodniczącym obwodowych komisji;
 14 listopada 1987 – wyłożenie spisów do publicznego wglądu;
 29 listopada 1987, godz. 6:00–22:00 – głosowanie.

Sondaże 
W badaniach przeprowadzonych przez ośrodek OBOP, udział w referendum deklarowało od 37 (20 października) do 51 proc. badanych, a jedna trzecia wyrażała brak zdecydowania. Większą gotowość do udziału deklarowali ludzie starsi i lepiej wykształceni.

Wyniki 
Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Centralnej Komisji do Spraw Referendum z 30 listopada 1987.

Pytanie nr 1 
Realizacja tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej

Pytanie nr 2 
„Głęboka demokratyzacja życia politycznego”

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Referenda w Polsce

1987
1987 w Polsce
Polityka wewnętrzna Polski Ludowej
Polska